Unter Proventriculus („Vormagen“) versteht man:

 die mit einer drüsenlosen Schleimhaut ausgekleideten Abschnitte des Magens der Wiederkäuer:
 Pansen
 Netzmagen 
 Blättermagen
 den Drüsenmagen der Vögel; siehe Vogelmagen